Boalt (Örkelljunga), een plaats in de Zweedse gemeente Örkelljunga.
 Boalt (Östra Göinge), een plaats in de Zweedse gemeente Östra Göinge.